Het ATP-toernooi van Moskou 2004 (met de officiële naam Kremlin Cup 2004) vond plaats van 11 tot en met 17 oktober 2004. Er werd gespeeld op overdekte tapijtbanen in het oude Olympisch stadion in de Russische hoofdstad Moskou.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Moskou
Moskou